Джинджихашвили () — распространённая среди грузинских евреев фамилия. Известные нсоители:

 Джинджихашвили, Нодар Яковлевич (1947—2002) — писатель, журналист, переводчик и философ.
 Джинджихашвили, Роман Яковлевич (род. 1944) — американский шахматист, гроссмейстер (1977).
 Джинджихашвили (Джин), Яна Нодаровна (род. 1969) — американская поэтесса.